Фрейдман — еврейская фамилия.

 Фрейдман, Геннадий Иосифович (1931—2011) — российский физик, доктор физико-математических наук.
 Фрейдман, Шлойме-Ицхок (Игнац Фридман, 1882—1948) — польский композитор, пианист, музыкальный педагог.
 Фрейдман, Юнона Ильинична (по сцене Карева, 1933—2013) — советская актриса и театральный педагог.